Spontaneous Combustion bezeichnet:
 den Originaltitel des Filmes Fire Syndrome

 Titel einer Komposition und eines Albums (1955) von Cannonball Adderley
 Spontaneous Combustion (britische Band), eine Progressive-Rock-Band der 1970er Jahre
 Spontaneous Combustion (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Band, gegründet 1986